Возба — абхазская фамилия:
 Возба Анатолий Батович (1932 —1994) — писатель
 Возба Саид  Зурабович — абхазский художник.
 Теймураз Возба — член народного совета, абхазский политик.
 Возба, Мария Дауровна — белорусская актриса абхазского происхождения. 
 Возба, Вахтанг Иосифович — народный артист Абхазии, актёр.

См. также 
 Крепость Уаз-абаа
 Озовы

Примечания